André Valkering, Nederlandse boogiewoogiepianist
 Pierre Valkering (1960), Nederlands priester